Borboropsis är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Leander Czerny 1902. Borboropsis ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Myllflugor
Borboropsis